Viehmann ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Viehmann (1755–1815), deutsche Märchenerzählerin
 Eva Viehmann (* 1980), deutsche Mathematikerin
 Franz Viehmann (1939–2016), deutscher Schauspieler
 Matthias Viehmann (* 1961), deutscher Elektrotechniker und Hochschullehrer
 Renate Kastorff-Viehmann (* 1949), deutsche Architektin   
 Uwe Viehmann (* 1973), deutscher Redakteur
 Wilhelm Viehmann (1886–1966), deutscher Kunstmaler und wissenschaftlicher Zeichner